«Ванку́вер Уа́йткэпс» () — канадский футбольный клуб из города Ванкувер, провинции Британская Колумбия:

 Ванкувер Уайткэпс (1974—1984) — клуб Североамериканской футбольной лиги, существовавший с 1974 по 1984 годы.
 Ванкувер Уайткэпс (1986—2010) — клуб второго дивизиона, существовавший с 1986 по 2010 годы.
 Ванкувер Уайткэпс (женский футбольный клуб) — клуб W-Лиги USL, существовавший с 2003 по 2012 годы.
 Ванкувер Уайткэпс — образован в 2009 году на основе клуба второго дивизиона, вступил в лигу MLS в 2011 году.